Джеймс То́бин (; 5 марта 1918, Шампейн, Иллинойс — 11 марта 2002, Нью-Хейвен, Коннектикут) — американский экономист, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (1981).

Биография 
В 1939 году Джеймс Тобин с отличием окончил Гарвардский колледж. В 1941 году после нападения японцев на Перл-Харбор он поступил во флот и прошёл трёхмесячную подготовку по результатам которой ему было присвоено офицерское звание. Затем до 1945 года Джеймс Тобин служил на эсминце Kearny. После окончания войны Тобин продолжил обучение в Гарвардском университете, в 1947 году он получил в нём степень доктора философии и преподавал там же с 1946 по 1950 годы. С 1950 года преподавал в Йельском университете. В начале 1950-х годов входил в редколлегию двух рецензируемых журналов по экономике:  и Econometrica.

С 1955 года, после переезда  в Йель и преобразовании её в Фонд, активно участвует в работе данного исследовательского центра, занимая в 1955—1961 и 1964—1965 годах посты директора. В 1958—1960 годах был членом исполнительного комитета () Американской экономической ассоциации. С 1961 по 1962 годы входил в Совет экономических консультантов при президенте Джоне Кеннеди.

С 1988 года преподавал в Йеле в должности эмерита.

Умер 11 марта 2002 года в Нью-Хейвене от инсульта.

Семья 
14 сентября 1946 года Джеймс Тобин женился на Элизабет Фэй Ринго (). У них было 4-ро детей: Маргарет Ринго () (р. 31 июля 1946); Луис Майкл () (р. 10 июля 1951); Хью Ринго () (р. 13 июля 1953) и Роджер Джилл () (р. 19 декабря 1956).

Научное творчество 

Был автором и соавтором 16 книг и более 400 статей. В числе которых «Американское экономическое кредо» (The American Business Creed, 1956, в соавторстве с Сеймуром Харрисом, Карлом Кайзеном и Френсисом Саттоном), «Макроэкономика» (Macroeconomics, 1971), многотомник «Очерки политэкономии» (Essays in Economics – 1971, 1975, 1982, 1996), а также около 400 статей по экономике. Он один из авторов работы «Реформы глазами американских и российских ученых» (1996).

Предложил «коэффициент Тобина».
Критиковал монетарную политику Рональда Рейгана.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству». 

В 1955 году стал обладателем медали Джона Бейтса Кларка (1955), вручаемой влиятельным молодым экономистам (до 40 лет). В 1981 году был награжден Нобелевской премией по экономике (1981) «за анализ финансовых рынков и их влияния на принятие решений в области расходов, занятости, производства и цен». В 1990 году стал лауреатом премии Адама Смита.

Налог Тобина 

Среди широкой публики Тобин стал знаменитым благодаря своему предложению, высказанному ещё в начале 1970-х, что если ввести налог на операции с иностранными валютами, то даже если он бы равнялся только 0,1 %-0,25 %, это могло бы резко ограничить трансграничные валютные спекуляции, сделав большую часть из них невыгодными и уменьшить их вред, особенно для развивающихся стран. По мнению Тобина этот налог приносил бы в год не менее 150 млрд долларов, которые он предлагал разделять между Международным валютным фондом и национальными банками. Обычно сторонники этого налога предлагают использовать его для борьбы против неравенства и бедности, для развития образования, здравоохранения и подъема экономики в отсталых странах, хотя сам Тобин выступал с намного более умеренных позиций. У этого предложения много сторонников, особенно в развивающихся странах (У. Чавес, Лула да Силва, антиглобалисты). Большинство неолибералов к данному предложению относятся крайне отрицательно, считая, что страны, которые введут у себя такой налог, будут отгораживаться от внешнего мира, обрекая себя на дальнейшее отставание.

Подробнее см.: ,  и .

В результате европейского долгового кризиса ЕС стал искать дополнительные источники доходов, и в качестве одного из них Францией и Германией предлагается налог Тобина в широком смысле как налог на финансовые транзакции. Этот законопроект встретил сопротивление со стороны Великобритании, премьер которой пригрозил наложить на него вето.

Общественная работа и награды 
 Президент Эконометрического общества (1958)
 Вице-президент Американской экономической ассоциации (1964)
 Президент Американской экономической ассоциации (1971)

Награды и премии 
 1955 — Медаль Джона Бейтса Кларка;
 1972 — Член Национальной академии наук США;
 1981 — Нобелевская премия по экономике «За анализ состояния финансовых рынков и их влияния на политику принятия решений в области расходов, на положение с безработицей, производством и ценами»;
 1984 — Член-корреспондент Британской академии
 1988 — Орден Священного сокровища 1 класса;
 1990 — Премия Адама Смита;
 1993 — .

Список произведений 
 Francis X. Sutton, Seymour E. Harris, Carl Kaysen, James Tobin The American Business Creed, 1956 («Американское деловое кредо»)
 «Экономические эссе» в 3-х тт.(Essays in Economics, 1972—1982).

Примечания

Литература 
 
 Джеймс Тобин // Биографический словарь: зарубежные экономисты, 2002 г.

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 
 Автобиография на сайте Комиссии/Фонда Коулса. — 16.10.2008.
 Интервью с Джеймсом Тобином и Робертом Шиллером: «Традиции Йеля» в макроэкономике // О чём думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. П. Самуэльсона и У. Барнетта. — М.: Юнайтед Пресс, 2009. — С. 458−488.— (ISBN 978-5-9614-0793-8)
 Открытое письмо Михаилу Горбачёву (1990)

Выпускники Гарвардского университета
Кейнсианцы
Преподаватели Йельского университета
Эмерит-профессора Йеля‎
Стерлингские профессора
Лауреаты премии Адама Смита
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Британской академии
Действительные члены Эконометрического общества
Лауреаты Нобелевской премии из США
Умершие от инсульта
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Совет по исследованиям в области социальных наук
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Бэйтского колледжа
Лауреаты премии Национального круга книжных критиков за биографию
Награждённые лекцией Фишера — Шульца